Шкунов — фамилия.

 Шкунов, Валерий Валентинович (род. 1964) — советский и российский футболист.
 Шкунов, Михаил Алексеевич (1910—1969) — Герой Советского Союза.